Resistencia es el nombre de dos estaciones de ferrocarril ubicadas en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, Argentina;

Estación Resistencia (Ramal C3), principal estación de cargas de la ciudad;
Estación Resistencia (Ramal F), estación ya desactivada.